Giorgi Margwelaschwili ist der Name folgender Personen:

* Giorgi Margwelaschwili (Literaturwissenschaftler) (1923–1989), georgischer Literaturwissenschaftler
 Giorgi Margwelaschwili (* 1969), georgischer Politiker, Präsident ab 2013
 Giorgi Margwelaschwili (Schachspieler) (* 1990), georgischer Schachspieler

Siehe auch:
 Giwi Margwelaschwili (1927–2020), deutsch-georgischer Schriftsteller und Philosoph